Le terme Route 184 peut désigner plusieurs routes :
 Route fédérale 184, en Allemagne
 Interstate 184 aux États-Unis
 Route nationale 184, en France